Первая лига 1966/1967 () — 33-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 6 августа 1966 года и закончился 21 июня 1967 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1966/1967 на rsssf.com 

1966/1967
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1966 году
Спорт в Польше в 1967 году